Dulce – rzeka w Argentynie
 Dulce – rzeka w północno-zachodniej Gwatemali
 Dulce – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nowy Meksyk